Битва под Усвятом:
 Битва под Усвятом (1226) — победа владимиро-суздальского войска над литовцами
 Битва под Усвятом (1245) — победа переяславского и новгородского войска над литовцами